est un film américain réalisé par Hal Roach, sorti en 1916.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Hal Roach
 Production : Hal Roach
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,33:1 - Film muet
 Genre : comédie, court métrage
 Date de sortie : 1916

Distribution 
 Harold Lloyd : Lonesome Luke
 Snub Pollard : Bellhop
 Bebe Daniels : la fille
 Charles Stevenson 
 Fred C. Newmeyer
 Sammy Brooks
 Harry Todd
 Bud Jamison
 Dee Lampton
 Earl Mohan

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1916
Film américain en noir et blanc
Comédie américaine
Court métrage américain
Film muet américain
Film réalisé par Hal Roach